Elsa (Texas)
Elsa (Disney) – protagonista do filme Frozen
182 Elsa

Desambiguação